Муаврон () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Муаврон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. 
 Виллер-ле-Муаврон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.